Плеша има више значења:

 Плеша (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Плеша (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Плеша (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији